Eastgate (Durham) — localidade de Stanhope, Inglaterra
 Eastgate (Nevada), Estados Unidos
 Eastgate (Washington), Estados Unidos